Miejscowości w Bośni i Hercegowinie
 Koprivna – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie uńsko-sańskim, w gminie Sanski Most
 Koprivna – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w mieście Zenica
 Koprivna (gmina Modriča) – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Modriča
 Koprivna (gmina Oštra Luka) – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Oštra Luka

 Miejscowości w Chorwacji
 Koprivna – wieś w żupanii osijecko-barańskiej, w gminie Šodolovci
 Koprivna – wieś w żupanii pożedzko-slawońskiej, w gminie Brestovac

 Miejscowości w innych państwach
 Koprivna (gmina Prijepolje) – wieś w Serbii, w okręgu zlatiborskim, w gminie Prijepolje
 Koprivna (Słowenia) – wieś w Słowenii, gmina Črna na Koroškem

 Inne
 Kopřivná – szczyt (góra) w Czechach w paśmie Wysokiego Jesionika